Тамбур:

 Та́мбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания горячего или слишком холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.
 Тамбу́р — щипковый музыкальный инструмент типа лютни.
 Тамбур — вал для наматывания рулона бумаги.
 Тамбур — пяльцы.
 Тамбур — разновидность вышивки и вязания специальным крючком, имеющим вид длинной иголки.
 Тамбур — цилиндрическая или многогранная верхняя часть здания, которая поддерживает купол (в архитектуре).

См. также 
 Тамбура (значения)